Мочульський Іван — учений, письменник, архімандрит, архієпископ Бєлгородський і Курський.
 Мочульський Михайло Михайлович — український критик, літературознавець, перекладач.
 Мочульський Василь Миколайович — історик культури і літератури, історіограф.

Прізвища